Manuel Peláez puede referirse a:

 Manuel Peláez Gorrochotegui (1885-1959), militar mexicano que participó en la Revolución mexicana;
 Manuel Peláez Edo (?-1936), político español, fusilado al comienzo de la Guerra Civil Española;
 Manuel Peláez Castillo (nacido en Benalúa de las Villas, Granada, en 1937 y fallecido en Alicante en 2014), empresario español de la construcción, fundador de Ecisa, empresa multinacional presente en España, Qatar, Marruecos, Argelia, Abu Dhabi, Portugal, Irlanda y Chile.
 Manuel Peláez del Rosal (nacido en 1942 en Priego de Córdoba), historiador y catedrático español, ocupa la cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba, en España;
 Manuel Peláez González (nacido en 1978 en Zaragoza), poeta español, residente en París (Francia).